Les sommets de plus de  au Maroc sont au nombre de cinq, en excluant les antécimes, et se trouvent tous dans le Haut Atlas.

Références 

4000
Maroc, 4000
Liste en rapport avec le Maroc